Dominique Loiseau peut désigner :
 Dominique Loiseau, un ancien policier français, devenu auteur et scénariste ;
 Dominique Loiseau (1949-2013), un horloger franco-suisse ;
 Dominique Loiseau (1953-), une restauratrice française, épouse de Bernard Loiseau.